Hernán Quispe Callo (Juliaca, San Román, Perú; 23 de septiembre de 1972), fue Profesor, Piloto de Rally Peruano y miembro de la Asociación de Ex alumnos del Colegio Politécnico.Fue vicepresidente del Automóvil Club Juliaca.

Biografía 
Nació el 23 de septiembre de 1972, en la Ciudad de Juliaca, realizó sus estudios secundario en el Colegio Politécnico Regional Los Andes. Fue presidente de la Asociación de Ex alumnos del Politécnico de la Ciudad de Juliaca,en el año 2002 postulo como regidor a la Provincia de San Román sin éxito.

Referencias

Enlaces externos 

 Exalumnos del colegio Politécnico Regional Los Andes exigen nueva infraestructura
 Hernan Quispe Callo

Pilotos de rally de Perú 
Juliaqueños
Políticos de Perú
Puneños